Натуральне число 644
 644 рік до нашої ери
 644 рік нашої ери